El Condado de Atchison es el nombre asignado a dos condados de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de Atchison (Kansas)
 Condado de Atchison (Misuri)